Пухліков Костянтин Олексійович (1922—2008) — капітан РА, один з трьох відомих кавалерів шести орденів Вітчизняної війни.
 Пухліков Микола Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Примітки